Línea 81 puede referirse a:

 Línea 81 de colectivos de Córdoba, Argentina.
 Línea 81 de autobuses de Barcelona.
 Línea 81 del EMT de Madrid.